Lindau ist der Name folgender Orte:

 Landkreis Lindau (Bodensee), Landkreis im Regierungsbezirk Schwaben, Bayern
 Herrschaft Lindau (auch Herrschaft Lindow), historisches Territorium in Anhalt

Gemeinden:
 Lindau (Bodensee), Stadt im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Lindau (bei Kiel), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Lindau ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz

Gemeindeteile:
 in Baden-Württemberg
 Lindau (Ibach), Ortsteil von Ibach (Schwarzwald), Landkreis Waldshut
 in Bayern
 Lindau (Böbing), Ortsteil von Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau
 Lindau (Passau), Ortsteil von Grubweg, Passau
 Lindau (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil von Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau
 Lindau (Schönsee), Ortsteil von Schönsee, Landkreis Schwandorf
 Lindau (Thurmansbang), Ortsteil von Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau
 Lindau (Trebgast), Ortsteil von Trebgast, Landkreis Kulmbach
 in Niedersachsen
 Lindau (Eichsfeld), Ortsteil und Flecken von Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim
 in Sachsen-Anhalt
 Stadt Lindau, Ortsteil von Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 in Schleswig-Holstein
 Lindau (Boren), Ortsteil von Boren, Kreis Schleswig-Flensburg
 in Thüringen
 Lindau (Heideland), Ortsteil von Heideland, Saale-Holzland-Kreis
 in Österreich
 Lindau (Gemeinde Raabs), Ortsteil von Raabs an der Thaya, Niederösterreich
 Lindau (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Lindau (Gemeinde Gaflenz), Ortschaft von Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Lindau (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Lindau (Fieberbrunn), Ortsteil von Fieberbrunn, Bezirk Kitzbühel, Tirol

historisch:
 Lendava, Gemeinde in Slowenien
 Lipětín, Dorf in Tschechien
 Lipná (Hazlov), Ortsteil von Hazlov, Tschechien

sowie:
 Lindau (Insel), Insel im Bodensee
 Lindau (Wald), Waldgebiet bei Frankfurt am Main
 Lindau (Wüstung), Wüstung bei Amöneburg, Hessen
 Lindau (auch Lindauwald), Forstdistrikt im Revier Falleck der Saalforste
 Kanonissenstift Lindau, Stift in Lindau im Bodensee

Lindau ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Friedrich Brand von Lindau (1681–1754), kurfürstlich-sächsischer General der Kavallerie
 Anna Vivanti-Lindau (1828–1880), deutsche Salonière, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Arvid Lindau (1892–1958), schwedischer Pathologe
 Benno Friedrich Brand von Lindau (1571–1625), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Dietrich Wilhelm Lindau (1799–1862), deutscher Maler und Zeichner
 Eugen Lindau (1883–1960), deutscher Admiral
 Friedrich Lindau (1915–2007), deutscher Architekt
 Georg Greve-Lindau (1876–1963), deutscher Maler
 Gustav Lindau (1866–1923), deutscher Mykologe und Botaniker
 Hans Lindau (1875–1963), deutscher Schriftsteller und Bibliothekar (1933 durch die Nationalsozialisten entlassen, Emigration in die Schweiz) 
 Heinrich Julius von Lindau (1754–1776),   deutscher Freiherr und Leutnant
 Hieronymus II. Lindau (1657–1719), deutscher Geistlicher, Abt von Ochsenhausen
 Jakob Lindau (1833–1898), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Karl Lindau (1853–1934), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Manfred Lindau (* 1953), deutscher Biophysiker
 Margarete Lindau-Schulz, deutsche Schriftstellerin und Regisseurin
 Moritz Lindau (1877–1942), deutscher Kaufmann und Radsportfunktionär
 Paul Lindau (1839–1919), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Theaterleiter
 Paul Lindau (Botaniker) (1866–1932), deutscher Botaniker
 Paul Lindau (Bildhauer) (1881–1945), deutscher Bildhauer
 Philip Lindau (* 1991), schwedischer Radrennfahrer
 Rolf Lindau-Schulz (eigentlich Rudolf A. Lindau; 1904–1969), deutscher Schauspieler und Produzent

 Uwe Lindau (1950–2022), deutscher Künstler
 Veit Lindau (* 1969), deutscher Coach, Autor und Unternehmer
 Wilhelm Adolf Lindau (1774–1849), deutscher Jurist, Übersetzer und Schriftsteller

Lindau ist der Name folgender Schiffe:
 Lindau (Schiff, 2006), Passagierschiff auf dem Bodensee
 Lindau (Schiff, 1958), Passagierschiff auf dem Bodensee
 Lindau, ein früherer Name der Überlingen (Schiff, 1935), Passagierschiff auf dem Bodensee
 Lindau (Schiff, 1905), Passagierschiff auf dem Bodensee
 Lindau, Typenschiff der Klasse 320 der deutschen Bundesmarine, siehe Sulev (M312) #Erste Dienstzeit (Bundeswehr)

Siehe auch:
 Katlenburg-Lindau in Niedersachsen
 Lindauer
 Lindauer Evangeliar, Evangeliar im Bestand der Pierpont Morgan Library in New York
 Lindenau